Krocher steht für:

 Kröcher (Adelsgeschlecht)
 Krocha (hochdeutsch: Kracher)